Het enkelspel voor vrouwen tijdens de wereldkampioenschappen tafeltennis 2013 werd gehouden van 15 tot en met 19 mei 2013 in het Palais Omnisports de Paris-Bercy in Parijs.

Toernooischema

Finalerondes

Bovenste helft

Deel 1

Deel 4 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 7 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Vierde ronde
| team-width=175
| score-width=15

| RD1-seed01=9
| RD1-team01= Chen Meng
| RD1-score01-1=11 
| RD1-score01-2= 11
| RD1-score01-3= 11
| RD1-score01-4= 11
| RD1-score01-5= 
| RD1-score01-6= 
| RD1-score01-7= 
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Marina Berho
| RD1-score02-1= 4
| RD1-score02-2= 7
| RD1-score02-3= 7
| RD1-score02-4= 5
| RD1-score02-5= 
| RD1-score02-6= 
| RD1-score02-7= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Liu Hsing-yin
| RD1-score03-1= 11
| RD1-score03-2= 6
| RD1-score03-3= 8
| RD1-score03-4= 7
| RD1-score03-5= 8
| RD1-score03-6= 
| RD1-score03-7= 
| RD1-seed04=34
| RD1-team04= Kim Jong
| RD1-score04-1=7 
| RD1-score04-2= 11
| RD1-score04-3= 11
| RD1-score04-4= 11
| RD1-score04-5= 11
| RD1-score04-6= 
| RD1-score04-7= 
| RD1-seed05=45
| RD1-team05= Ng Wing Nam
| RD1-score05-1=11 
| RD1-score05-2= 11
| RD1-score05-3= 11
| RD1-score05-4= 10
| RD1-score05-5= 11
| RD1-score05-6= 
| RD1-score05-7= 
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Madhurika Patkar
| RD1-score06-1=8
| RD1-score06-2= 4
| RD1-score06-3= 8
| RD1-score06-4= 12
| RD1-score06-5= 3
| RD1-score06-6= 
| RD1-score06-7= 
| RD1-seed07=
| RD1-team07= Li Isabelle Siyun
| RD1-score07-1= 11
| RD1-score07-2= 3
| RD1-score07-3= 5
| RD1-score07-4= 7
| RD1-score07-5= 11
| RD1-score07-6= 6
| RD1-score07-7= 
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= Margaryta Pesotska| RD1-score08-1= 9
| RD1-score08-2= 11
| RD1-score08-3= 11
| RD1-score08-4= 11
| RD1-score08-5= 7
| RD1-score08-6= 11
| RD1-score08-7= 
| RD1-seed09=23
| RD1-team09= Sayaka Hirano
| RD1-score09-1=11 
| RD1-score09-2= 11
| RD1-score09-3= 11
| RD1-score09-4= 11
| RD1-score09-5= 
| RD1-score09-6= 
| RD1-score09-7= 
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1= 5
| RD1-score10-2= 8
| RD1-score10-3= 6
| RD1-score10-4= 8
| RD1-score10-5= 
| RD1-score10-6= 
| RD1-score10-7= 
| RD1-seed11=
| RD1-team11= Dora Madarasz
| RD1-score11-1=11
| RD1-score11-2= 11
| RD1-score11-3= 11
| RD1-score11-4= 8
| RD1-score11-5= 11
| RD1-score11-6= 
| RD1-score11-7= 
| RD1-seed12=61
| RD1-team12= Ana-Maria Erdelji
| RD1-score12-1= 9
| RD1-score12-2= 7
| RD1-score12-3= 5
| RD1-score12-4= 11
| RD1-score12-5= 5
| RD1-score12-6= 
| RD1-score12-7= 
| RD1-seed13=51
| RD1-team13= Krisztina Tóth
| RD1-score13-1= 11
| RD1-score13-2= 15
| RD1-score13-3= 11
| RD1-score13-4= 11
| RD1-score13-5= 
| RD1-score13-6= 
| RD1-score13-7= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Li Ching Wan
| RD1-score14-1= 5
| RD1-score14-2= 13
| RD1-score14-3= 7
| RD1-score14-4= 5
| RD1-score14-5= 
| RD1-score14-6= 
| RD1-score14-7= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ruta Paskauskiene
| RD1-score15-1=7 
| RD1-score15-2= 4
| RD1-score15-3= 11
| RD1-score15-4= 3
| RD1-score15-5= 4
| RD1-score15-6= 
| RD1-score15-7= 
| RD1-seed16=3
| RD1-team16= Li Xiaoxia
| RD1-score16-1=11 
| RD1-score16-2= 11
| RD1-score16-3= 8
| RD1-score16-4= 11
| RD1-score16-5= 11
| RD1-score16-6= 
| RD1-score16-7= 

| RD2-seed01=9
| RD2-team01= Chen Meng
| RD2-score01-1=11
| RD2-score01-2=11
| RD2-score01-3=11
| RD2-score01-4=11
| RD2-score01-5=
| RD2-score01-6=
| RD2-score01-7=
| RD2-seed02=34
| RD2-team02= Kim Jong
| RD2-score02-1=8
| RD2-score02-2=8
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=5
| RD2-score02-5=
| RD2-score02-6=
| RD2-score02-7=
| RD2-seed03=45
| RD2-team03= Ng Wing Nam
| RD2-score03-1=11
| RD2-score03-2=11
| RD2-score03-3=10
| RD2-score03-4=7
| RD2-score03-5=5
| RD2-score03-6=15
| RD2-score03-7=7
| RD2-seed04=29
| RD2-team04=

 Onderste helft 
 Deel 5 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 7 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Vierde ronde
| team-width=175
| score-width=15

| RD1-seed01=4
| RD1-team01= Feng Tianwei
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2= 11
| RD1-score01-3= 11
| RD1-score01-4= 11
| RD1-score01-5= 11
| RD1-score01-6= 
| RD1-score01-7= 
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Iulia Necalu
| RD1-score02-1= 11
| RD1-score02-2= 8
| RD1-score02-3= 6
| RD1-score02-4= 4
| RD1-score02-5= 6
| RD1-score02-6= 
| RD1-score02-7= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Olga Bliznet
| RD1-score03-1= 6
| RD1-score03-2= 4
| RD1-score03-3= 2
| RD1-score03-4= 9
| RD1-score03-5= 
| RD1-score03-6= 
| RD1-score03-7= 
| RD1-seed04=38
| RD1-team04= Misaki Morizono
| RD1-score04-1=11 
| RD1-score04-2=11
| RD1-score04-3= 11
| RD1-score04-4= 11
| RD1-score04-5= 
| RD1-score04-6= 
| RD1-score04-7= 
| RD1-seed05=48
| RD1-team05= Shiho Matsudaira
| RD1-score05-1= 11
| RD1-score05-2= 8
| RD1-score05-3= 15
| RD1-score05-4= 7
| RD1-score05-5= 7
| RD1-score05-6= 11
| RD1-score05-7= 12
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Monika Pietkiewicz
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2= 11
| RD1-score06-3= 13
| RD1-score06-4= 11
| RD1-score06-5= 11
| RD1-score06-6= 4
| RD1-score06-7= 10
| RD1-seed07=
| RD1-team07= S Sawettabut
| RD1-score07-1= 4
| RD1-score07-2= 9
| RD1-score07-3= 3
| RD1-score07-4= 8
| RD1-score07-5= 
| RD1-score07-6= 
| RD1-score07-7= 
| RD1-seed08=20
| RD1-team08= Yu Mengyu
| RD1-score08-1= 11
| RD1-score08-2= 11
| RD1-score08-3= 11
| RD1-score08-4= 11
| RD1-score08-5= 
| RD1-score08-6= 
| RD1-score08-7= 
| RD1-seed09=31
| RD1-team09= Hiroko Fujii
| RD1-score09-1=11 
| RD1-score09-2= 12
| RD1-score09-3= 11
| RD1-score09-4= 11
| RD1-score09-5= 
| RD1-score09-6= 
| RD1-score09-7= 
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1= 5
| RD1-score10-2= 10
| RD1-score10-3= 4
| RD1-score10-4= 7
| RD1-score10-5= 
| RD1-score10-6= 
| RD1-score10-7= 
| RD1-seed11=
| RD1-team11= Lin Chia-hui
| RD1-score11-1=9
| RD1-score11-2= 12
| RD1-score11-3= 6
| RD1-score11-4= 11
| RD1-score11-5= 3
| RD1-score11-6= 12
| RD1-score11-7= 11
| RD1-seed12=53
| RD1-team12= Ariel Hsing
| RD1-score12-1= 11
| RD1-score12-2= 10
| RD1-score12-3= 11
| RD1-score12-4= 6
| RD1-score12-5= 11
| RD1-score12-6= 10
| RD1-score12-7= 4
| RD1-seed13=49
| RD1-team13= Tetyana Bilenko
| RD1-score13-1= 12
| RD1-score13-2= 11
| RD1-score13-3= 11
| RD1-score13-4= 11
| RD1-score13-5= 
| RD1-score13-6= 
| RD1-score13-7= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Marie Migot 
| RD1-score14-1= 10
| RD1-score14-2= 8
| RD1-score14-3= 4
| RD1-score14-4= 5
| RD1-score14-5= 
| RD1-score14-6= 
| RD1-score14-7= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Camelia Postoaca
| RD1-score15-1= 8
| RD1-score15-2= 11
| RD1-score15-3= 4
| RD1-score15-4= 4
| RD1-score15-5= 5
| RD1-score15-6= 
| RD1-score15-7= 
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= Seok Ha-jung
| RD1-score16-1=11 
| RD1-score16-2= 6
| RD1-score16-3= 11
| RD1-score16-4= 11
| RD1-score16-5= 11
| RD1-score16-6= 
| RD1-score16-7= 

| RD2-seed01=4
| RD2-team01= Feng Tianwei
| RD2-score01-1=11
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=11
| RD2-score01-5=11
| RD2-score01-6=11
| RD2-score01-7=
| RD2-seed02=38
| RD2-team02= Misaki Morizono
| RD2-score02-1=8
| RD2-score02-2=11
| RD2-score02-3=11
| RD2-score02-4=8
| RD2-score02-5=8
| RD2-score02-6=8
| RD2-score02-7=
| RD2-seed03=48
| RD2-team03=

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronvermelding 
  Loting

Vrouwen